Crème caramel – tipo di budino
Creme Caramel – gruppo musicale italiano
Crème Caramel – programma televisivo del Bagaglino